Язовских:
 Язовских, Александр Андреевич (1937—2001) — советский хоккеист.
 Язовских, Иван Семёнович (1923—1979) — Герой Советского Союза.